Municipio de Eldora puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Eldora (condado de Surry, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Surry.
 Municipio de Eldora (condado de Hardin, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Hardin.